Ihde ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron J. Ihde (1909–2000), US-amerikanischer Chemiker und Chemiehistoriker
 Adolf Ihde (1881–1959), deutscher Jurist und Politiker
 Don Ihde (* 1934), US-amerikanischer Wissenschafts- und Technikphilosoph
 Georg Ihde (* 1943), FDP-Politiker
 Gösta B. Ihde (1938–2021), deutscher Betriebswirt, Logistikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Horst Ihde (1935–2014), deutscher Amerikanist
 -Ryan R. Ihde (* 1950), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Ihde (1883–1977), Mitarbeiter des Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und Autor von Kriminalromanen

Siehe auch:
 Ide